1923 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 27 февраля — приказом за подписью Дзержинского Николаевская железная дорога переименована в Октябрьскую.
 В СССР введено диспетчерское регулирование движения поездов на участке Москва — Мытищи.
 Создано акционерное общество «Транспечать» (позже «Желдориздат»).

Новый подвижной состав 
 На заводе Pennsylvania Railroad в Алтуне (Altoona Works) выпущен первый опытный паровоз серии PRR M1. После трёхгодичных испытаний этого паровоза он был запущен в серию.
 В Германии начат выпуск паровозов серии Ty23 и Ok22.
 В Норвегии на заводах Norsk Elektrisk & Brown Boveri и Thune освоен выпуск электровозов серии NSB El 2.

Персоны

Примечания